Hay ocho municipios de Afton en Estados Unidos:

 el municipio de Afton, en el estado de Arkansas;
 el municipio de Afton, en el estado de Dakota del Norte;
 dos en el estado de Dakota del Sur:
 el municipio de Afton, en el condado de Sanborn;
 el municipio de Afton, en el condado de Brookings; 
 el municipio de Afton, en el estado de Kansas;
 el municipio de Afton, en el estado de Illinois;
 dos en el estado de Iowa:
 el municipio de Afton, en el estado de condado de Howard;
 el municipio de Afton, en el estado de condado de Cherokee.